Niemcy:
 Crumbach – rzeka, dopływ Gersprenz
 Crumbach – dzielnica gminy Lohfelden, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel

Zobacz też:
 Fränkisch-Crumbach
 Grumbach
 Krumbach